Иван Степанович Кудрин () — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1941). После войны работал председателем Чинеевского сельского Совета Юргамышского района Курганской области, заместителем председателя промартели «Коллективист», рабочим Юргамышского элеватора «Заготзерно».

Биография 
Иван Степанович Кудрин родился 21 ноября 1921 года в крестьянской семье в деревне Колупаевка Малобеловодского сельсовета Мало-Беловодской волости Челябинского уезда Челябинской губернии, ныне деревня входит в Кислянский сельсовет  Курганской области. Отец умер когда Ивану шёл третий год. Мать Аксинья (Ксения) Ивановна была инвалидом, могла работать только сторожем, в семье 4 детей. Старшие сестры Ксения и Марфа.

Окончил три класса школы, после чего работал в колхозе  «Первое мая», в 1937 году окончил курсы трактористов, с 1940 года работал трактористом в Кислянской машинно-тракторной станции Юргамышского района. Член ВЛКСМ.

В мае 1941 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В первые дни Великой Отечественной войны на фронт попасть не удалось. Танковая часть, в которой служил рядовой Кудрин, убыла на фронт. А он с группой бойцов был направлен в Ленинград получать новые танки «КВ». С лета 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны, был механиком-водителем танка 46-го танкового полка 46-й танковой бригады 7-й отдельной армии Ленинградского фронта. Отличился во время боёв под Ленинградом.

1 октября 1941 года участвовал в бою в районе деревни Озерки Подпорожского района Ленинградской области. Его танк оторвался от основных сил и увяз в болоте. Противник предпринял попытку захватить обездвиженную машину, но экипаж танка успешно отразил атаку, уничтожив 1 артиллерийское орудие и несколько вражеских солдат. 2 октября при попытке доставить донесение своим погиб стрелок-радист Гавриил Макарович  (по другим данным Георгий) Скакунов (1920—1941), и тогда вместо него был отправлен И. Кудрин. В это время были убиты командир танка младший лейтенант Гольцев (по другим данным Голицын или Галицын) и башенный стрелок сержант Сергей Лебедев. Несмотря на полученное ранение (два сквозных пулевых в легкое и в шею), И. Кудрин вернулся в танк и в течение пяти дней, невзирая на голод и жажду, отбивал вражеские атаки до подхода советских танков. Разбитый танк извлекли из болота и на буксире увезли в тыл. Кудрина отправили в госпиталь. Из госпиталя боец вышел только через три месяца.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года за «образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году вступил в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

В августе 1945 года был демобилизован в звании старшего сержанта. Проживал и работал на родине. Работал председателем Чинеевского сельского Совета (Юргамышский район), заместителем председателя промартели «Коллективист», рабочим Юргамышского элеватора «Заготзерно».

С 1968 года на пенсии, жил в городе Кургане.

Иван Степанович Кудрин скончался 4 мая 1994 года, похоронен в селе Малое Белое Малобеловского сельсовета  Курганской области, ныне село входит в Кислянский сельсовет того же района и области.

Награды 
 Герой Советского Союза, 20 ноября 1941 года
 Орден Ленина
 Медаль «Золотая Звезда» № 1206
 Орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 года
 Медали, в том числе:
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР».
 Почётный гражданин города Подпорожье Ленинградской области.

Память 
 В честь Кудрина названы улица и школа в Юргамыше.
 Имя упомянуто в списке Героев Советского Союза уроженцев Юргамышского района в часовне Иоанна Воина в Елизаветинском бору Юргамышского района Курганской области.

Примечания

Литература 

 
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд., доп. Л.: Лениздат, 1970.
 Жилин В. А. Герои-танкисты 1941—1942 гг. М.:Яуза, Эксмо, 2008.
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 1. Курган. Парус-М, 2000.
 Танкисты в сражении за Ленинград Л., Лениздат, 1987.

Члены КПСС
Трактористы
Танкисты Великой Отечественной войны
Персоналии:Курган